Il gruppo della scheelite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della scheelite 
 Powellite
 Scheelite
 Stolzite
 Tetrarooseveltite
 Wulfenite

Note 

Scheelite